Trierenberg bezeichnet:

 Wolf-Günther Trierenberg (1891–1981), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Trierenberg Unternehmensgruppe, österreichisches Unternehmen aus Traun (OÖ)